L'édition 2022 du tournoi de tennis de Corée se déroule du 19 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.
Il s'agit de la 18ème édition.

Faits marquants

Forfaits 
  Katie Boulter, remplacée par  Anna Blinkova
  Aleksandra Krunić, remplacée par  Victoria Jiménez Kasintseva
  Evgeniya Rodina, remplacée par  Yanina Wickmayer

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Russe Ekaterina Alexandrova remporte son  WTA, le  de la saison, en dominant en finale la Lettone Jeļena Ostapenko.

La paire Kristina Mladenovic / Yanina Wickmayer remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2022 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2022
Corée
Sport en Corée du Sud en 2022
Tennis en septembre 2022